Il doppio  dell'ATP Challenger Guangzhou 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7–6(3), 6–3.

Teste di serie 

 Colin Fleming /  Ross Hutchins (quarti di finale)
 Philipp Oswald /  Alexander Peya (semifinali)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale) 
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (campioni)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Guangzhou 2011